Carved in Stone () — альбом немецкой хеви-метал-группы Rage, выпущенный 22 февраля 2008 года.

Список композиций 

В японском издании присутствует также:

Участники записи 
 Петер «Пиви» Вагнер — вокал, бас
 Виктор Смольский — гитара, клавишные
 Андре Хильгерс — ударные

Приглашённые музыканты
 Томас Хакман — бэк-вокал
 Джен Маюра — бэк-вокал

Позиции в хит-парадах

Примечания

Ссылки 
 

Альбомы Rage
Альбомы Nuclear Blast Records